Dros ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Michael Dros (1775–1841), fränkischer Gastwirt und Politiker
 Mence Dros-Canters († 1934), niederländische Badminton-, Tennis- und Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Drot
 Droz
 Dro
 Tros (Begriffsklärung)